PDM steht für:

 eine osttimoresische Partei, siehe Partai Demokratik Maubere
 eine moldauische Partei, siehe Demokratische Partei Moldaus
 Patientendatenmanagement, siehe Patientendatenmanagementsystem
 Phase Dispersion Minimization, eine Datenanalysetechnik
 Physical Data Model, das physische Datenmodell innerhalb eines Datenbankmodells
 Point Distribution Model, ein Modell in der Bildverarbeitung
 Potsdam, die Brandenburger Landeshauptstadt 
 Powerlink Device Monitor, ein Konfigurationstool für Ethernet Powerlink
 Produktdatenmanagement
 Pulsdichtemodulation, Deltamodulation
 Pulsdauermodulation, eine Modulationsform für eine bitserielle Datenübertragung (z. B. lang = 1, kurz = 0)
 Polarisation Division Multiplex, ein Multiplex-Verfahren für optische und Funksignale
 Philips Dupont Magnetics, ein von den Firmen Philips und DuPont gegründetes Joint Venture
 PDM-Concorde, ein von Philips Dupont Magnetics gesponsertes Radsportteam
 Precedence Diagramming Method, eine Projektplanungsmethode
 Public Domain Mark, ein Lizenzmodell zur Kennzeichnung gemeinfreier Werke

Abkürzung